Velika Gora je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Pregrade, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 125 stanovnika te 44 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji